Wano Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wano Township (Kansas)
 Wano Township (North Dakota)